De kalender voor de 1000 meter mannen tijdens de wereldbeker schaatsen 2006/2007 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

- = geen deelname
0 = geen punten

Man 1000
2006/07